Dit is een lijst van planetoïden 39501-39600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39501) - || 1981 EV31|| 2 maart 1981 || F. Dossin
|-
| (39502) - || 1981 EE36|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39503) - || 1981 EC38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39504) - || 1981 EZ39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39505) - || 1981 EX40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39506) - || 1981 EO44|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39507) - || 1981 EC45|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39508) - || 1981 EW46|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (39509) - || 1981 US11|| 22 oktober 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (39510) - || 1982 DU || 21 februari 1982 || E. Bowell
|-
| (39511) - || 1985 SH1|| 18 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (39512) - || 1985 TA1|| 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (39513) - || 1986 QE1|| 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (39514) - || 1986 TV3|| 4 oktober 1986 || A. Mrkos
|-
| (39515) - || 1986 XD5|| 4 december 1986 || A. Mrkos
|-
| (39516) - || 1987 OO || 27 juli 1987 || E. W. Elst
|-
| (39517) - || 1988 CV2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (39518) - || 1988 CS4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (39519) - || 1988 CQ5|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (39520) - || 1988 NY || 12 juli 1988 || E. F. Helin
|-
| (39521) - || 1988 PQ || 11 augustus 1988 || A. J. Noymer
|-
| (39522) - || 1988 RA12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (39523) - || 1989 ST2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (39524) - || 1989 SM3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (39525) - || 1989 TR2|| 3 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (39526) - || 1989 TW3|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (39527) - || 1989 TO5|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (39528) - || 1989 TB16|| 4 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (39529) - || 1989 VJ1|| 3 november 1989 || E. W. Elst
|-
| (39530) - || 1990 EX1|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (39531) - || 1990 ER2|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (39532) - || 1990 HZ1|| 27 april 1990 || R. H. McNaught
|-
| (39533) - || 1990 QD3|| 28 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (39534) - || 1990 RK1|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (39535) - || 1990 RX7|| 14 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (39536) - || 1990 TA11|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (39537) - || 1990 VV2|| 12 november 1990 || M. Arai, H. Mori
|-
| (39538) - || 1991 FD2|| 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (39539) - || 1991 GU4|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (39540) Borchert || 1991 GF11|| 11 april 1991 || F. Börngen
|-
| (39541) - || 1991 LA || 3 juni 1991 || Spacewatch
|-
| (39542) - || 1991 PO3|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (39543) - || 1991 PX7|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (39544) - || 1991 TN14|| 7 oktober 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (39545) - || 1992 DH3|| 25 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (39546) - || 1992 DT5|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (39547) - || 1992 DE7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (39548) - || 1992 DA8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (39549) Casals || 1992 DP13|| 27 februari 1992 || F. Börngen
|-
| (39550) - || 1992 ES4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (39551) - || 1992 EW5|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (39552) - || 1992 EY7|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (39553) - || 1992 EO12|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (39554) - || 1992 EW19|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (39555) - || 1992 EY32|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (39556) - || 1992 GF2|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (39557) - || 1992 JG || 2 mei 1992 || Spacewatch
|-
| (39558) - || 1992 KC || 24 mei 1992 || T. Seki
|-
| (39559) - || 1992 OL8|| 22 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (39560) - || 1992 PM2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (39561) - || 1992 QA || 19 augustus 1992 || R. H. McNaught
|-
| (39562) - || 1992 QK || 25 augustus 1992 || S. Otomo
|-
| (39563) - || 1992 RB || 2 september 1992 || R. H. McNaught
|-
| (39564) - || 1992 RT5|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (39565) - || 1992 SL || 24 september 1992 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (39566) - || 1992 SQ1|| 26 september 1992 || T. Seki
|-
| (39567) - || 1992 ST2|| 22 september 1992 || E. F. Helin
|-
| (39568) - || 1992 SM3|| 24 september 1992 || Spacewatch
|-
| (39569) - || 1992 SV3|| 24 september 1992 || Spacewatch
|-
| (39570) - || 1992 SV11|| 28 september 1992 || Spacewatch
|-
| (39571) Pückler || 1992 SN24|| 21 september 1992 || F. Börngen
|-
| (39572) - || 1993 DQ1|| 26 februari 1993 || Spacewatch
|-
| (39573) - || 1993 FO4|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (39574) - || 1993 FM5|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (39575) - || 1993 FR5|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (39576) - || 1993 FO11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (39577) - || 1993 FV12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (39578) - || 1993 FV13|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (39579) - || 1993 FD16|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (39580) - || 1993 FF20|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (39581) - || 1993 FQ21|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (39582) - || 1993 FR21|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (39583) - || 1993 FN23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (39584) - || 1993 FO23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (39585) - || 1993 FJ26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (39586) - || 1993 FW27|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (39587) - || 1993 FF30|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (39588) - || 1993 FZ37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (39589) - || 1993 FL75|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (39590) - || 1993 FG76|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (39591) - || 1993 LR1|| 15 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (39592) - || 1993 OD6|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (39593) - || 1993 OM10|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (39594) - || 1993 PP7|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (39595) - || 1993 QP6|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (39596) - || 1993 QZ8|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (39597) - || 1993 RP6|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (39598) - || 1993 RG13|| 14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (39599) - || 1993 SC6|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (39600) - || 1993 TX15|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten